

Astronomia 
 Cratere Heaney – cratere sulla superficie di Mercurio

Persone 
 Brian Heaney – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense naturalizzato canadese
 Caitlin O'Heaney – attrice televisiva, cinematografica e teatrale statunitense
 Geraldine Heaney – hockeista su ghiaccio canadese
 Lawrence Heaney – zoologo statunitense
 Seamus Heaney – poeta irlandese, Premio Nobel per la letteratura 1995